Collbató kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Collbató (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Collbató (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar